Čtyřhra juniorek na French Open 2017 probíhala v první polovině června 2017. Do deblové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla dvojice složená ze Španělky Pauly Arias Manjónové a Srbky Olgy Danilovićové, které skončily v prvním kole na raketách tchajwansko-japonských juniorek Chen Pei-hsuan a Naho Satové.

Turnaj ovládla nejvýše nasazená dvojice složená z 16leté Kanaďanky Biancy Andreescuové a stejně staré krajanky Carson Branstineové, které ve finále hladce zdolaly ruské turnajové dvojky Olesju Pervušinovou s Anastasijí Potapovovou po setech 6–1 a 6–3. Rusky tak odešly druhý rok v řadě jako poražené finalistky. Šampionky získaly druhou grandslamovou trofej z deblové soutěže, když společně triumfovaly již na Australian Open 2017. Do juniorského žebříčku si vítězky připsals 270 bodů, poražené finalistky pak 180 bodů.

Nasazení párů 
  Bianca Andreescuová /  Carson Branstineová (vítězky)
  Olesja Pervušinová /  Anastasija Potapovová (finále)
  Taylor Johnsonová /  Claire Liuová (čtvrtfinále)
  Marta Kosťuková /  Katarina Zavacká (1. kolo, odstoupily)
  Emily Appletonová /  Jelena Rybakinová (2. kolo)
  Liang En-shuo /  Wang Sin-jü (2. kolo)
  Mai Hontamaová /  Juki Naitová (1. kolo)
  Caty McNallyová /  Whitney Osuigweová (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2017
Juniorský tenis v roce 2017